GNA steht für:
 Gambia National Army, Heer der gambischen Streitkräfte, siehe Gambia Armed Forces #Gliederung und Ausstattung
 Gesellschaft für Neurootologie und Aequilibriometrie, medizinische Fachgesellschaft
 Ghana News Agency, ghanaische Presseagentur
 Flughafen Hrodna (IATA-Code) in Hrodna, Weißrussland
 Glykolnukleinsäure, eine Xenonukleinsäure
 Government of National Accord, eine libysche Übergangsregierung und gleichnamige libysche Streitkraft derselben

Gna steht für:
 Gna, Figur der nordischen Mythologie
 Gna (Schiff), meteorologisches Forschungsschiff auf dem Bodensee
 Ritualtrommel in Ladakh, siehe Dhyangro
 Gna!, Entwicklerseite der Free Software Foundation, Nachfolger von GNU Savannah

gna steht für:
 Kaansa (ISO-639-3-Code), Süd-Gur-Sprache in Burkina Faso

.gna steht für:
 Graphics Link presentation, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/G

Abkürzung